Солонецький Олексій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Солонецький — хутір, Обливський район, Ростовська область

Див. також 
 Солонецьке озеро